Суперкубок Ізраїлю з футболу 2022 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 липня 2022 року між чемпіоном Ізраїлю клубом Маккабі (Хайфа) та володарем кубка Ізраїлю клубом Хапоель (Беер-Шева).

Матч

Посилання 
 Суперкубок Ізраїлю на soccerway

2022
Ізраїль
2022 в ізраїльському спорті